

Cinema 
 The Mighty – film diretto da John Cromwell del 1929
 Basta guardare il cielo (The Mighty) – film diretto da Peter Chelsom del 1998

Musica 
 Mighty – album dei Planet Smashers del 2003